Punch-Out!! é uma série de jogos eletrônicos publicada pela Nintendo que surgiu em 1984 com uma versão de arcade. Fazem parte dela:

 Punch-Out!! (arcade)
 Super Punch-Out!!
 Punch-Out!! (NES)
 Punch-Out!! (Wii)

Desambiguação
Séries de jogos eletrônicos